Carla Suárez Navarro era la detentrice del titolo, ma ha deciso di non prendere parte alla competizione. 

Karolína Plíšková ha sconfitto in finale Caroline Wozniacki con il punteggio di 6–3, 6–4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Angelique Kerber (secondo turno)
  Karolína Plíšková (campionessa)
  Dominika Cibulková (semifinale)
  Agnieszka Radwańska (secondo turno)

 Garbiñe Muguruza (secondo turno)
 Elena Vesnina (secondo turno)
 Timea Bacsinszky (primo turno, ritirata)
 Barbora Strýcová (secondo turno)

Wildcard 

  Fatma Al-Nabhani (primo turno)

 Çağla Büyükakçay (primo turno)

Qualificate 

  Madison Brengle (primo turno)
  Lauren Davis (quarti di finale)

 Jelena Janković (primo turno)
 Christina McHale (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Qatar Total Open 2017